Le nom Nicolas de Larmessin est porté par les personnes suivantes :
 Nicolas I de Larmessin (), éditeur et doreur français ;
 Nicolas II de Larmessin (1632-1694), graveur français ;
 Nicolas III de Larmessin (1640-1725), graveur français ;
 Nicolas IV de Larmessin, (1684-1755), graveur français.